est une expression anglaise signifiant « perdre le contrôle ». Elle peut faire référence à :

Musique

Album 

 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le .

Extented play 
 , premier EP de Zhang Yixing sorti le .

Chanson 

 , chanson d' présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti en  ;
 , chanson de  présente sur l'album The Cookbook sorti le  ;
 , chanson d' présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le .
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson des  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson des  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de ,  et  présente sur l'album Get to Know sorti le  ;